Proostpolder (Groede)
Proostpolder (Meedhuizen)